Adrianus Simonis – cardinale e arcivescovo cattolico olandese
 Anita Simonis – ginnasta statunitense
 Eugène Simonis – scultore belga
 Ferdinando Simonis – violinista e compositore italiano